James Marsh (1794-1846), chimico britannico
James Marsh (n. 1963), regista britannico
James Marsh, artista britannico
James Harley Marsh, scrittore canadese
James "Jim" Marsh (n. 1946), ex cestista statunitense
James Marsh (n. 1970), ex cestista e allenatore di pallacanestro tedesco
James Marsh, attore statunitense